Moran kan syfta på:

Nordmakedonien 

 Omorani, ort, Opsjtina Časjka,

USA 

 Moran, Kansas, ort, Allen County, 
 Moran, Texas, ort, Shackelford County,